Vinci, miasto we Włoszech, w Toskanii, miejsce urodzenia Leonarda da Vinci
 Vinci, film – polska komedia sensacyjna z roku 2004
 Vinci – francuska firma budowlana
 Vinci Clodumar – nauruański polityk, dyplomata i prawnik
 Roberta Vinci – włoska tenisistka